Merchants Bank Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Merchants Bank Building (Florida), ID-Nr. 86000025
 Merchants Bank Building (Rhode Island), ID-Nr. 77000002